Raigarh kan syfta på följande platser:

Indien 

 Raigarh (ort), Chhattisgarh, 
 Raigarh (distrikt i Indien, Chhattisgarh, lat 22,50, long 83,50), 
 Raigarh (distrikt i Indien, Maharashtra), 

Robotskapade Indienförgreningar